Teague (Texas)
Jason Teague
Marshall Teague (ator)

Desambiguação